

Palmarès

Club

Competizioni nazionali

Kawasaki Frontale: 1999

Collegamenti esterni
J.League Data Site

Calciatori della Nazionale giapponese